Op het toernooi van Wimbledon in 2005 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 22 juni tot en met 3 juli 2005.

Broer en zus Wayne en Cara Black verdedigden de titel. Ze waren als tweede geplaatst en kregen daardoor een bye voor de eerste ronde. Reeds bij hun openingspartij in de tweede ronde verloren zij van het team Pierce/Bhupathi dat het toernooi zou gaan winnen.

Ook het eerste reekshoofd, Rennae Stubbs en Bob Bryan, moest hun tweederondepartij prijsgeven. Het derde en het vierde reekshoofd bereikten nog wel de halve finale, maar de eindstrijd ging tussen twee ongeplaatste équipes.

Het duo Mary Pierce / Mahesh Bhupathi won het toernooi. Ze versloegen in de finale het koppel Tetjana Perebyjnis en Paul Hanley in twee sets. Het was hun eerste en laatste gezamenlijke titel. Pierce heeft geen andere gemengddubbelspeltitels; Bhupathi had al drie gemengddubbelspeltitels met andere partners.

Het Belgische team Kim Clijsters en Olivier Rochus was als twaalfde geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden verslagen door de latere kampioenen Pierce/Bhupathi.

De Belgische Els Callens speelde samen met de Australiër Todd Perry. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld (per team)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.7)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2005